Фінал Кубка УЄФА 2002—2003 — фінальний матч тридцять другого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став португальський «Порту», що обіграв шотландський «Селтік» з рахунком 3-2 у додатковий час.

Шлях до фіналу

Статистика матчу

Посилання 
 Кубок УЄФА 2002-03 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 2002-03 на сайті RSSSF 

2003 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 21 травня
Травень 2003